La Maison Carrée est un ancien temple romain de Nîmes.
 La Maison carrée est une maison de type renaissance édifié dans la seconde moitié du  à Nay, dans les Pyrénées-Atlantiques.
 Maison-Carrée (El Harrach) est un quartier d'Alger.
 La maison carrée d'Arlac  est une folie de style néoclassique située à Mérignac en Gironde.